The Death Trap – cortometraggio del 1913 diretto da Paul Powell
The Death Trap – cortometraggio del 1920 diretto da Jacques Jaccard
The Death Trap – cortometraggio del 1921 prodotto dalla C.J. Williams Productions